Bierwisch ist der Nachname folgender Personen:

 Anne Bierwisch (* 1987), deutsche Cricketspielerin
 Manfred Bierwisch (* 1930), deutscher Linguist